Pastinaca graveolens är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein. Pastinaca graveolens ingår i släktet palsternackor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Palsternackor
graveolens